CN steht für:
 Can, englisch für Dose, z. B. in Rezeptangaben
 Canadian National Railway, eine kanadische Eisenbahngesellschaft 
 Canadian National Tower, siehe CN Tower, Fernsehturm in Toronto
 Chloracetophenon, ein Reizstoff („Tränengas“)
 Christopher Neil Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Combined Nomenclature, siehe Kombinierte Nomenklatur
 Corporate Network, ein geschlossenes und privates Kommunikationsnetz
 Costume National, italienische Modemarke
 Torosair, ehemalige türkische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Marokko
 Volksrepublik China (nach ISO 3166-1)
 Zellulosenitrat (Zelluloid) als Kunststoff-Kurzzeichen nach DIN EN ISO 1043-1
 CN Fahrzeugbau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Hirnnerven, für cranial nerves
 Content Note, eine alternative, allgemeinere Bezeichnung für Triggerwarnung, die den Begriff Trigger vermeidet und in sozialen Medien eingesetzt wird
 CN-Gas

CN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Cardiff
 Irland: County Cavan/An Cabhán 
 Italien: Provinz Cuneo
 Moldau: Rajon Căinari (auslaufend)
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Nigeria
 Türkei: 
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

Cn steht für:
 Copernicium, das 112. Element im Periodensystem

Cn. steht für:
 Gnaeus, altrömischer Vorname

cn steht für:
 cosinus amplitudinis, eine Jacobische elliptische Funktion in der Mathematik
 .cn, die Top-Level-Domain der Volksrepublik China

CN− steht für:
 chemische Formel für das Cyanid-Ion, siehe Cyanide

C/N steht für:
 Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff, siehe C/N-Verhältnis
 Träger-Rausch-Verhältnis, siehe Signal-Rausch-Verhältnis

Siehe auch:
 Gruppe CN
 

Abkürzung